Lui e lei (Pat and Mike) – film del 1952 di George Cukor
Lui e lei – show televisivo del 1956 con Delia Scala e Nino Taranto
Lui e lei/Due anni dopo – singolo del 1970 del cantautore Francesco Guccini
Lui e lei – serie TV (1998-1999)